Vilémov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vilémov, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem
Vilémov, comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem
Vilémov, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Vilémov, comune del distretto di Olomouc, nella regione di Olomouc